Вулиця Героїв Оборони — назва вулиці в різних населених пунктах СНД.

Вулиця Героїв Оборони — вулиця в місті Київ.

Вулиця Героїв Оборони — вулиця в місті Брест.

Вулиці